Поля́рное — название населённых пунктов в России:

 Полярное — до 1939 г. название города Полярный в Мурманской области.
 Полярное — до 1988 г. название села Русское Устье в Аллаиховском районе Якутии.